Fata morgana: miratge, fenomen òptic causat per una inversió tèrmica
 Fata Morgana (pel·lícula de 1965), pel·lícula catalana dirigida per Vicente Aranda i protagonitzada per Teresa Gimpera
 Fata Morgana (pel·lícula de 1971), documental alemany dirigit per Werner Herzog